Якшина — фамилия (женская форма фамилии Якшин) и топонимы.

Известные носители 
 Якшина, Валентина Владимировна (род. 1976) — российская спортсменка, член олимпийской сборной команды России по конькобежному спорту на Олимпиаде в Турине.
 Якшина, Любовь Стефановна (1928—1997) — передовик советского и российского сельского хозяйства, бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.

Топонимы 
 Якшина — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Якшина — деревня в Октябрьском районе Курской области.
 Якшина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Якшина — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.

Также 
 Якшина — река, приток Дедуши в Селижаровском районе Тверской области.
 Якшина — губа в Хабаровском крае.